The Lost Trail – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Lost Trail – film del 1926 diretto da J.P. McGowan
The Lost Trail – film del 1945 diretto da Lambert Hillyer